Rendl ist der Familienname folgender Personen:
 Albrecht Rendl von Uschau († 1522), böhmischer Adeliger
 Georg Rendl (1903–1972), österreichischer Schriftsteller

Rendl bezeichnet folgende geografische Orte:
 einen Berg und Skigebiet in der Verwallgruppe bei St. Anton am Arlberg

Siehe auch:
 Rendle
 Rendla
 Rendler